Manifest aksiomatske književnosti dijelom je romana Alikvota iz 2014. suvremene hrvatske književnice Jasne Horvat. Riječ je o programskom tekstu kojim književnica pojašnjava svoju oulipovsku poetiku te informira o istraživanjima "potencijala književnosti" kojima se posvećuje u svojim književnim tekstovima. Manifest posjeduje ukupno osam točaka, a posljednje dvije glase kako slijedi:

7. Književni tekstovi izgrađeni primjenom aksioma posjeduju prepoznatljive odlike:
a) interpretabilnost u logičkom, formalnom i estetskom smislu, 
b) mnogostrukost tumačenja, 
c) unapređenje ljudske spoznaje, 
d) objedinjavanje fikcionalnog i stvarnosnog. 
8. Aksiomatska književnost podr(a)žava osnovne odlike internetskog doba.

Vanjske poveznice
 Aksiomatski pristup književnom tekstu, Stiloteka (kritički osvrt Ivane Buljubašić i Andrijane Kos-Lajtman)

Bilješke

Hrvatska književnost